Nogueras kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 Nogueras, Mexiko, ort, Colima, Comala,

Spanien 

 Nogueras (kommun), Aragonien, Provincia de Teruel, 

Robotskapade Mexikoförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar